Sobre Chás e Vinho é um curta-metragem brasileiro dirigido por Lucas Barão com roteiro de Ludmila Naves.

Sinopse 
Evandro é um recém cadeirante recluso em seu apartamento num bairro nobre de São Paulo. Seu isolamento é colocado em xeque quando Luiza é contratada para ser sua empregada doméstica trazendo consigo o pequeno Francisco.

Elenco 
Georgina Castro... Luisa
Marat Descartes... Evandro
Pedro Henrique Moutinho... Homem
Ryan Estevam... Francisco

Ligações externas 
Sobre Chás e Vinhos no Curta Cinema

Filmes do Brasil de 2013
Curtas-metragens do Brasil
Curtas-metragens de 2013
Curtas-metragens de drama
Curtas-metragens em língua portuguesa